La Telekom National Club Championship è la massima competizione calcistica delle Isole Salomone; il campionato è formato dalle squadre vincitrici dei vari tornei provinciali: Central FA League, Guadalcanal FA League, Honiara FA League, Isabel FA League, Makira Ulawa FA League, Malaita FA League, Renbel FA League, Temotu FA League e Western FA League per un totale di 12 formazioni.

Tornei provinciali

Malaita FA League 
Squadre partecipanti nella stagione 2007-2008:
 
 Aimela FC
 Malaita Eagles
 Landowners FC
 Fasi Roos FC

Albo d'oro 
 2003: Auki Kingz FC.
 2004: Central Realas.
 2005 (Fo'ondo League): Lagoon Brothers.
 2006: Aimela FC.
 2007: Auki Kingz.
 2007-08: Landowners, Fasi Roos.
 2009: Fasi Roos FC

Telekom National Club Championship 2015-16 
  (Guadalcanal)
 
  (Honiara)
  (Honiara)
  (Malaita)
  (Honiara)
  (Makira-Ulawa)
  (Honiara)
  (Honiara)
  (Western)

Albo d'oro 
 2003: 
 2004: 
 2005: Annullato
 2006: 
 2007: 
 2008: 
 2009: 
 2010: 
 2011: 
 2012: 
 2013-2014: 
 2014-2015: 
 2015-2016: 
 2016: 
 2017-2018: 
 2018: 
 2019-2020: 
 2020-2021: Henderson Eels F.C.
 2021-2022: Central Coast FC

Titoli per Squadra

Note

Collegamenti esterni